Горенка — река в России, протекает в Новгородском районе Новгородской области. Устье реки находится в 82 км по левому берегу реки Кересть. Длина реки составляет 16 км.

У истока на берегу реки стоят деревни Село-Гора и Горенка (Тёсово-Нетыльское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волхов, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200612102000018813.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Волхова
Реки Новгородского района